Chipman ist der Familienname folgender Personen:

 Dana K. Chipman (* 1958), US-amerikanischer Militärjurist
 Daniel Chipman (1765–1850), US-amerikanischer Politiker
 John Chipman (1897–1983), US-amerikanischer Chemiker und Metallurg
 John Logan Chipman (1830–1893), US-amerikanischer Politiker
 John Smith Chipman (1800–1869), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Chipman (1752–1843), US-amerikanischer Politiker
 Norton P. Chipman (1834–1924), US-amerikanischer Politiker

Orte in Kanada:
 Chipman (Alberta)
 Chipman (New Brunswick)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chipman House, in Falmouth, Kentucky, ID-Nr. 83002849
 Chipman Potato House, in Laurel, Delaware, ID-Nr. 90001691
 Chipman's Mill, in Laurel, Delaware, ID-Nr. 78000918
 Chipman's Point, in Orwell, Vermont, ID-Nr. 96001519

Siehe auch:
 Shipman